La Piñata est un récipient que l'on remplit de sucreries et de jouets, utilisé dans les fêtes au Mexique.

Œuvres 
 2001 : Piñata est une bande dessinée de Pierre Maurel ;
 2006 : Viva Piñata est un jeu vidéo de simulation sorti sur la console Xbox 360 ;
 2014 : Piñata est un album collaboratif du rappeur Freddie Gibbs et du producteur Madlib ;
 2018 : Piñatas (Piñata), épisode de la série américaine Better Call Saul